Blaupapier steht für:
 Blaupapier (Verpackungsmaterial), als Verpackungsmaterial in Obstkisten
 Durchschreibepapier
 Blaues Packpapier auch für das schützende Einbinden von Büchern